Can Cabassa (Sant Cugat del Vallès), edifici del municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 Can Cabassa (Ullastrell), nucli al terme d'Ullastrell (Vallès Occidental) 
 Can Cabassa (Viladecavalls), masia del municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental)